Kirkegårde kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kirkegårde (Ajstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ajstrup Sogn
 Kirkegårde (Arnborg Sogn) – en bebyggelse i Arnborg Sogn
 Kirkegårde (Hover Sogn) – en bebyggelse i Hover Sogn
 Kirkegårde (Næsbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Næsbjerg Sogn
 Kirkegårde (Ravnkilde Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ravnkilde Sogn

Se også 

 Kirkegård